Соревнования по пляжному волейболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 года проходили с 14 по 25 августа в олимпийском комплексе «Фалиро» с участием 48 спортсменок из 17 стран.

Чемпионки мира 2003 года американки Керри Уолш и Мисти Мэй выиграли на турнире 7 матчей из 7, не отдав ни одной партии.

Призёры

Результаты

Групповой этап

Группа А 

 1-й тур. 15 августа
 11.18. Целбова / Новакова — Ленстра / Кадейк — 2:0 (21:19, 21:16).
 20.00. Уолш / Мэй — Токуно / Кусухара — 2:0 (21:9, 21:16).
 2-й тур. 17 августа
 10.08. Целбова / Новакова — Токуно / Кусухара — 2:0 (23:21, 21:12).
 21.15. Уолш / Мэй — Ленстра / Кадейк — 2:0 (21:11, 21:13).
 3-й тур. 19 августа
 12.09. Ленстра / Кадейк — Токуно / Кусухара — 1:2 (21:15, 17:21, 13:15).
 21.00. Уолш / Мэй — Целбова / Новакова — 2:0 (21:17, 21:17).

Группа В 

 1-й тур. 15 августа
 18.05. Ларреа Пераса / Фернандес Грассет — Перротта / Гаттелли — 2:1 (21:17, 18:21, 15:10).
 22.13. Адриана / Шелда — Найду / Вилланд — 2:0 (21:7, 21:10).
 2-й тур. 17 августа
 12.20. Ларреа Пераса / Фернандес Грассет — Найду / Вилланд — 2:0 (21:19, 21:16).
 16.40. Адриана / Шелда — Перротта / Гаттелли — 2:0 (21:17, 21:17).
 3-й тур. 19 августа
 11.10. Перротта / Гаттелли — Найду / Вилланд — 2:0 (21:18, 21:14).
 21.00. Адриана / Шелда — Ларреа Пераса / Фернандес Грассет — 2:0 (21:14, 21:19).

Группа С 

 1-й тур. 15 августа
 15.30. Ана Паула / Сандра Пирес — Хакедаль / Торлен — 2:0 (21:18, 21:19).
 21.00. Лам / Муш — Кутруманиду / Арванити — 2:1 (21:16, 16:21, 15:10).
 2-й тур. 17 августа
 17.40. Ана Паула / Сандра Пирес — Кутруманиду / Арванити — 2:0 (21:13, 21:14).
 23.05. Лам / Муш — Хакедаль / Торлен — 1:2 (21:13, 17:21, 12:15).
 3-й тур. 19 августа
 17.30. Ана Паула / Сандра Пирес — Лам / Муш — 1:2 (21:18, 15:21, 11:15).
 23.00. Кутруманиду / Арванити — Хакедаль / Торлен — 2:1 (21:11, 21:23, 15:12).

Группа D 

 1-й тур. 14 августа
 14.30. Шнидер / Кун — Дюмон / Мартин — 0:2 (16:21, 13:21).
 20.00. Мак-Пик / Янгз — Маасейде / Глеснес — 2:0 (21:14, 21:14).
 2-й тур. 16 августа
 17.30. Шнидер / Кун — Маасейде / Глеснес — 1:2 (18:21, 21:17, 13:15).
 23.00. Мак-Пик / Янгз — Дюмон / Мартин — 2:1 (21:13, 12:21, 15:9).
 3-й тур. 18 августа
 15.40. Дюмон / Мартин — Маасейде / Глеснес — 2:0 (21:19, 29:27).
 20.00. Мак-Пик / Янгз — Шнидер / Кун — 2:1 (22:24, 21:17, 15:12).

Группа Е 

 1-й тур. 14 августа
 12.00. Поль / Рау — Ван Лу / Ю Вэньхуй — 2:0 (21:17, 21:18).
 16.44. Кук / Сандерсон — П. Янчулова / Ц. Янчулова — 2:0 (21:16, 21:12).
 2-й тур. 16 августа
 11.00. Поль / Рау — П. Янчулова / Ц. Янчулова — 1:2 (21:18, 19:21, 13:15).
 12.56. Кук / Сандерсон — Ван Лу / Ю Вэньхуй — 2:1 (21:19, 17:21, 17:15).
 3-й тур. 18 августа
 9.00. Ван Лу / Ю Вэньхуй — П. Янчулова / Ц. Янчулова — 0:2 (19:21, 17:21).
 23.00. Кук / Сандерсон — Поль / Рау — 0:2 (10:21, 20:22).

Группа F 

 1-й тур. 14 августа
 10.00. Цзя Тянь / Фэй Ван — Лохович / Поттхарст — 0:2 (18:21, 18:21).
 22.00. Сфири / Карадассиу — Гаксьола / Гарсия — 2:0 (21:17, 21:13).
 2-й тур. 16 августа
 15.30. Цзя Тянь / Фэй Ван — Гаксьола / Гарсия — 2:0 (21:19, 21:15).
 22.06. Сфири / Карадассиу — Лохович / Поттхарст — 1:2 (15:21, 21:15, 14:16).
 3-й тур. 18 августа
 10.00. Лохович / Поттхарст — Гаксьола / Гарсия — 2:0 (26:24, 22:20).
 22.00. Сфири / Карадассиу — Цзя Тянь / Фэй Ван — 2:0 (21:14, 21:17).

Плей-офф

1/8 финала 
 20 августа
 14.30. Лам / Муш — Перротта / Гаттелли — 1:2 (21:16, 17:21, 19:21).
 15.56. Лохович / Поттхарст — Кук / Сандерсон — 0:2 (15:21, 16:21).
 21.00. Ларреа Пераса / Фернандес Грассет — Дюмон / Мартин — 0:2 (18:21, 19:21).
 22.00. Ана Паула / Сандра Пирес — Сфири / Карадассиу — 2:0 (21:16, 21:19).
 21 августа
 17.41. Целбова / Новакова — Мак-Пик / Янгз — 0:2 (16:21, 16:21).
 20.00. Уолш / Мэй — Цзя Тянь / Фэй Ван — 2:0 (21:11, 21:18).
 22.00. Кутруманиду / Арванити — Поль / Рау — 1:2 (12:21, 21:19, 11:15).
 23.17. П. Янчулова / Ц. Янчулова — Адриана / Шелда — 1:2 (21:18, 16:21, 11:15).

1/4 финала 
 22 августа
 15.30. Ана Паула / Сандра Пирес — Адриана / Шелда — 1:2 (21:15, 13:21, 13:15).
 18.01. Поль / Рау — Мак-Пик / Янгз — 0:2 (17:21, 17:21).
 20.00. Уолш / Мэй — Дюмон / Мартин — 2:0 (21:19, 21:14).
 22.00. Перротта / Гаттелли — Кук / Сандерсон — 1:2 (16:21, 21:14, 12:15).

1/2 финала 
 23 августа
 19.00. Кук / Сандерсон — Адриана / Шелда — 0:2 (17:21, 16:21).
 20.00. Уолш / Мэй — Мак-Пик / Янгз — 2:0 (21:18, 21:15).

Финал за «бронзу» 
 24 августа
 19.30. Мак-Пик / Янгз — Кук / Сандерсон — 2:1 (21:18, 15:21, 15:9).

Финал за «золото» 
 24 августа
 21.00. Уолш / Мэй — Адриана / Шелда — 2:0 (21:17, 21:11).

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Женский турнир на сайте FIVB